Wojciech Romanowski (1926–2012) – sędzia Trybunału Stanu
 Wojciech Romanowski (ur. 1950) – polski lekkoatleta
 Wojciech Romanowski (ur. 1953) – polski dziennikarz